Djuvara sau Juvara este un nume de familie, care se poate referi la:

Djuvara 
 Neagu Djuvara
 Alexandru G. Djuvara
 Mircea Djuvara

Juvara 
 Familia Juvara
 Emil Juvara
 Ioan Jak Rene Juvara
 Ernest Juvara

Juvarra 

 Filippo Juvarra (1678, Messina  1736, Madrid)

Note 

 
 
Nume de familie românești